FLG est un sigle qui peut désigner :
 Farmer-Labour Group, un ancien nom du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

FLG est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé 8.0 km au sud de Flagstaff, en Arizona, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports